Орло́вський прову́лок — провулок у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Орел.

 Орловський провулок — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Орловський провулок — вулиця в місті Київ.
 Орловський провулок — вулиця в місті Одеса.
 Орловський провулок — вулиця в місті Харків.

Провулки